VRU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vryburg (Sudafrica).
Voice Response Unit – sistema di risposta telefonico
Vru o Vrù – frazione del comune di Cantoira